Bulgária
 Basílica de Santo Estêvão (Budapeste)

 Portugal
 Igreja Matriz de Santo Estêvão, em Tavira
 Igreja de Santo Estêvão (Cachopo), em Tavira
 Igreja do Santíssimo Milagre, em Santarém
 Igreja de Santo Estêvão (Lisboa)
 Capela de Santo Estevão da Arrifana, em Arrifana, Santa Maria da Feira

 Turquia
 Igreja de Santo Estêvão dos Búlgaros, em Istambul

 França 
 Igreja de Santo Estêvão (Entrammes)

Desambiguação